Der Skisprung-Continental-Cup 2009/10 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus 41 Wettbewerben für Männer und 27 Wettbewerben für Frauen, die zwischen dem 3. Juli 2009 und dem 14. März 2010 bei den Männern, bzw. zwischen dem 8. August 2009 und dem 7. März 2010 bei den Frauen veranstaltet wurden.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2009
 Skisprung-Weltcup 2009/10

Weblinks 
Männer

Frauen

2009/10
Wintersport-Continental-Cup 2009/10